Costa Rica települései